Абу́ Зейд (Зайд) () — кунья, часть арабского имени, а также современная арабская фамилия.

 Абу Зайд аль-Балхи (850—934) — мусульманский учёный-энциклопедист, математик, астроном, врач.
 Абу Зейд, Абдельхамид (1965—2013) — алжирский боевик, исламист, контрабандист.
 Абу Зейд, Тахир (род. 1962) — египетский футболист, полузащитник.